Die 2. Unihockey-Bundesliga 2006/07 wurde vom USV Halle II gewonnen.

Teilnehmende Mannschaften 
 USV Halle II
 SV Grimma 1919
 Unihockey-Löwen Leipzig II
 UHC Elster
 Unihockey Igels Dresden
 SV 1887 Schlotheim
 TSG Quedlinburg
 USV TU Dresden
 Concordia 08 Harzgerode
 SV Fliehtbachtal Rotta

Hauptrunde 

Modus

Die Hauptrunde wird in einer Einfachrunde (Hin- und Rückspiel) ausgespielt, somit hat jedes Team 18 Spiele zu absolvieren. Danach spielen die vier besten Teams in den Playoffs um die Teilnahme an der Relegation zum Aufstieg in die Bundesliga. Der Letztplatzierte steigt direkt in die Regionalliga ab, während der Vorletzte in die Relegation muss.

Playoffs 

Die Playoffs wurden mit nur einem Spiel ausgetragen, somit waren die Sieger des Halbfinales sofort im Halbfinale bzw. in der Relegation zum Aufstieg.

Weblinks 
Abschlusstabelle auf unihockey-portal.de

Unihockey 2006
Unihockey 2007

Bundesliga #2 2006